Deutsches Dorf steht für:

 Dogil Maeul, Südkorea
 Karacaören (Kars), „das Deutsche Dorf in der Türkei“ genannt